Джефф Заткофф (,  9 червня 1987, Детройт) — американський хокеїст, воротар клубу НХЛ «Колумбус Блю-Джекетс».

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2004 року.

2006 року був обраний на драфті НХЛ під 74-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс».

Захищав кольори професійних команд «Піттсбург Пінгвінс» та «Лос-Анджелес Кінгс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Колумбус Блю-Джекетс».

В 2016 році, виступаючи за клуб «Піттсбург Пінгвінс», став володарем Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»
Спортсмени з Мічигану
Уродженці Детройта